Gorgona – isola nel mar Ligure e frazione del comune di Livorno
 Gorgona – isola dell'oceano Pacifico
 Gorgona – goletta ad elica della classe Ischia della Regia Marina